Guerra – fenomeno collettivo di violenza armata fra gruppi organizzati

Filosofia 
 Guerra – tema trattato sotto vari aspetti, soprattutto etici e politici, dagli autori di filosofia

Geografia 

 Guerra – centro abitato del Texas

Musica 
La guerra – brano musicale di Sergio Endrigo del 1962
 Guerra – EP dei Litfiba del 1982
 Guerra – brano musicale dei Litfiba del 1982, dall'EP Litfiba

Personaggi immaginari 
 Guerra – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Persone 
 Adalberto Guerra – giocatore di calcio a 5 cubano
 Alejandro Guerra – calciatore venezuelano
 Alessandra Guerra – politica italiana
 Alessandro Guerra – circense italiano
 Alfonso Guerra – ingegnere e architetto italiano
 Alfonso Guerra – politico spagnolo
 Amik Guerra – trombettista e arrangiatore cubano
 Anastasia Guerra – pallavolista italiana
 Andrea Guerra – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Andrea Guerra – compositore italiano
 Andrea Guerra – dirigente d'azienda italiano
 Antonio Guerra – politico italiano, deputato nella XII legislatura
 Ataullah Guerra – calciatore trinidadiano
 Camillo Guerra – ingegnere e architetto italiano
 Carolina Guerra – attrice, modella e conduttrice televisiva colombiana
 Ciro Guerra – regista e sceneggiatore colombiano
 Claudio Guerra – giocatore di calcio a 5 uruguaiano
 Claudio Rubén Guerra – calciatore argentino
 Cristina Guerra – giornalista italiana
 Diony Guerra – calciatore venezuelano
 Diosvelis Guerra – calciatore cubano
 Elena Guerra – religiosa italiana
 Elvira Guerra – cavallerizza e circense italiana
 Ernesto Guerra – calciatore e allenatore di calcio ecuadoriano
 Evandro Guerra –pallavolista brasiliano
 Felix Guerra – calciatore cubano
 Fran Guerra – cestista spagnolo
 García Guerra – arcivescovo di Città del Messico e viceré della Nuova Spagna
 Giovanni Guerra – pittore e disegnatore italiano
 Giovanni Ivano Guerra – ex calciatore italiano
 Guido Guerra – condottiero e politico italiano
 Guido Guerra II – nobile italiano
 Hugo Guerra – ex calciatore uruguaiano
 Javi Guerra – calciatore spagnolo
 Jorge Guerra – cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano
 José Antonio Guerra – tuffatore cubano
 José Francisco Guerra – schermidore spagnolo
 José Sánchez Guerra – politico spagnolo
 Juan Guerra – ex calciatore boliviano
 Juan Francisco Guerra – calciatore venezuelano di origine italiana
 Juan José Guerra Abud – politico messicano
 Juan Luis Guerra – cantante e musicista dominicano
 Karine Guerra – pallavolista brasiliana
 Learco Guerra – ciclista italiano
 Luigi Antonio Guerra – attore italiano
 Manuel Guerra – nuotatore spagnolo
 Marcos Guerra – ex calciatore brasiliano
 Maria Cecilia Guerra – economista e politica italiana
 Massimo Guerra – cestista italiano
 Mauro Guerra – politico italiano
 Miguel Ángel Guerra – ex pilota automobilistico argentino
 Paolo Guerra – produttore teatrale e cinematografico italiano
 Patricia Guerra – ex velista spagnola
 Pietro Guerra – ciclista italiano
 Ramiro Guerra – calciatore uruguaiano
 Ranieri Guerra – medico italiano
 Rita Guerra – cantante pop, R&B e pop-rock portoghese
 Roberto Guerra – cestista spagnolo
 Ruy Guerra – regista, sceneggiatore, montatore e attore brasiliano
 Sandro Guerra – ex pattinatore artistico a rotelle italiano
 Sergio Guerra – pallavolista e allenatore di pallavolo italiano
 Simone Guerra – calciatore italiano 
 Tonino Guerra – poeta, scrittore e sceneggiatore italiano
 Uinter Guerra – hockeista su ghiaccio svizzero
 Vida Guerra – modella e attrice cubana
 William Guerra – ex calciatore sammarinese
 Yannick Guerra – motociclista spagnolo

Altro 
 Guerra – famiglia patrizia veneziana

Pagine correlate 
Andrea Guerra
La guerra